Eat My Shorts steht für:

 eine Catchphrase der Zeichentrickfigur Bart Simpson
 Eat My Shorts – Hagener Kurzfilmfestival, ein Kurzfilmfestival